Pey steht für:
 Pey, französische Gemeinde

Pey  als Namensteil in französischen Gemeinden:
 Saint-Pey-de-Castets
 Saint-Pey-d’Armens

Pey ist der Name folgender Personen: 
 Franz Josef Pey (1759–1792), seliggesprochener katholischer Priester
 Pey Berland (1370–1458), Erzbischof von Bordeaux

pey steht für:
 Petjo (ISO-639-3-Code), niederländisch-basierte Kreolsprache im Gebiet des ehemaligen Niederländisch-Indien

PEY steht für:
 Penong Airport (IATA-Code), Flugplatz von Penong am Rand der Nullarbor-Ebene, South Australia

Siehe auch:
 Tour Pey-Berland, ein Glockenturm in Bordeaux 
 Pay
 Peay

Abkürzung